Суперкубок Англии по футболу 2021 () — 99-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. В матче встретились чемпион Премьер-лиги предыдущего сезона «Манчестер Сити» и обладатель Кубка Англии сезона 2020/2021 «Лестер Сити».

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

2021
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 2021
Суперкубок Англии 2020
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2021
Август 2021 года
События 7 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
2021 год в Лондоне